Bieber har flere betydninger:

Efternavn:
 Justin Bieber (født 1994), canadisk sanger.
 Frederick Bieber (født 1950), medicinsk genetiker
 Irving Bieber (1909–1991), psykoanalytiker
 David Bieber (født 1966), dømt morder
 Martin Bieber (1900–1974), militær embedsmand
 Nita Bieber (født 1926), skuespiller
 Owen Bieber (født 1929), aktivist

Steder:
 Bieber, Californien, USA
 Tyskland:
 Biebergemünd-Bieber
 Biebertal-Bieber
 Offenbach-Bieber
 Bieber (Biebergemünd) – historisk by i Hessen som nu udgør en bydel i kommunen Biebergemünd